Microschemobrycon är ett släkte av fiskar. Microschemobrycon ingår i familjen Characidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Microschemobrycon